U 350 oder U-350 bzw. U350 steht für:

 U 350 (Kriegsmarine), ein U-Boot der Kriegsmarine, Indienststellung am 7. Oktober 1943, versenkt am 30. März 1945.
 U 350 ein nach DIN 1026 genormter Stahlträger mit U-Stahl-Normalprofil und 350 mm Steghöhe.
 U 350, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden.

U350